Битви та облоги Львова — це численні спроби зайняти місто Львів за століття його існування, серед яких найбільш відомі:

 Облога Львова (1286) — облога Львова військом татарського хана Телебуги
 Облога Львова 1438 — невдала облога Львова татарським ханом шахи після подільської битви в якій загинув Михайло Бучацький (хроніки Длогуш, хроніки Зубрицького)
 Облога Львова 1648 року — облога Львова козацьким військом Богдана Хмельницького
 Облога Львова шведами (1655) — облога Львова шведами під час Шведського потопу
 Облога Львова (1655) — облога Львова військом Московського царства та Богдана Хмельницького
 Облога Львова (1656) — облога Львова військами трансільванського князя Дьєрдя I Ракоці
 Облога Львова (1672) — Львів в облозі військ султана Мехмета IV
 Битва під Львовом (1675) — Перемога над турецькими військами гусарів Яна III Собеського
 Битва під Львовом (1695) — Перемога над турецькими військами ополчення Станіслава Яблоновського
 Битва за Львів (1704) — Львів захоплений і розграбований шведами під час Північної війни
 Битва за Львів (1914) — Львів узятий російськими військами на початку Першої світової війни
 Битва за Львів (1915) — Львів відбитий австрійськими військами
 Битва за Львів (1918) — Повстання польського населення міста проти військ Західноукраїнської Народної Республіки
 Битва при Львові (1920) — Бойові дії на кордоні міста між польської армією і Червоною Армією під час Польсько-Радянської війни
 Оборона Львова (1939) — Львів обложений Німеччиною на початку Другої світової війни; пізніше приєднаний до СРСР у складі ​​Західної України
 Львівсько-Сандомирська операція (1944) — стратегічна військова операція під час німецько-радянської війни з метою звільнення Західної України і заняття Південно-Східної Польщі.
 Львівське повстання (1944) — місто здобуте загонами Армії крайової і радянськими військами під час Другої світової війни

Л
Львів